Iconcrash — electrorock/darkwave группа из Хельсинки, Финляндия, основанная вокалистом Яани Пеуху. На данный момент членами группы также являются Arttu Juntunen (клавишные и бэк-вокал), Riku-Niilo Mattila (бас-гитара), Matti Toivonen (гитара) и Oskari Vilmunen (ударные).

Первый мини-альбом Iconcrash был выпущен в 2004 году совместно с финской группой Viola. Альбом состоял из четырёх треков (по два от каждого коллектива). Ранне в 2003 году был выпущен промосингл «Happy?».

Весной 2005 года вышел первый альбом — «Nude», в записи и сведении которого принимал участие звукоинженер  известный по работе с такими группами как Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Clash и Black Sabbath.

Второй альбом «Enochian Device» был выпущен весной 2010 в сотрудничестве со студией звукозаписи  и EMI Finland. О процессе создания альбома музыканты рассказывают в своем блоге  Iconcrash : Enochian Devices . Синглы «Strange, Strange Dark Star» и «Everlasting» прозвучали на радио и достигли высших позиций в чартах YleX. «Strange, Strange Dark Star» так же появилась в фильме Клайва Баркера «Полуночный поезд с мясом», ремикс на которую сделал Джастин Ларсен (Lady Gaga, Linkin Park, Nine Inch Nails) и три песни прозвучали в «Blackout» — фильме Petteri Summanen.

Inkeroinen, третий альбом группы, был выпущен в сентябре 2011 на Dynasty Recording. Чуть больше полугода альбом записывался на «Sonic Pump» в Хельсинки, «Miloco Music Box» в Лондоне, особняке «Magnusborg» в Порвоо и «Ten Studios» в Стокгольме. Кроме того, многие профессионалы внесли свой вклад в создание альбома. В том числе Ли Слэйтер (The Vaccines, 30 Seconds to Mars, Kylie Minogue, Glasvegas), Артту Пельо (Chisu, Disco Ensemble, Sunrise Avenue, Jenni Vartiainen), Антти Эракангас (Lauri, Von Hertzen Brothers, The Rasmus) и Сампо Хаапаниеми (Egotrippi, Teleks, Johanna Kurkela). Видео на песню «Stockholm» было в ротации на Voice Tv и MTV Finland.

Весной 2012 Iconcrash успешно выступили на «UMK-competition» — конкурсе за право представлять Финляндию на Евровидении. С песней «We Are The Night» группа дошла до финала и выступила в «Ice Hall» в Хельсинки перед полумиллионом людей. Песня также звучала на радио и вошла в топ «YleX» и звучала на «Estonian Radio 2».

Помимо Финляндии, группа выступала в Англии, России, Центральной Европе, странах Балтики и США. Iconcrash также выступали с такими группами, как My Chemical Romance, Kaiser Chiefs, The White Lies, Anathema, Royal Republic и Atari Teenage Riot.

На данный момент по сообщению Яани Пеуху группа работает над новым альбомом, выход которого назначен на 2016-2017 год.

Состав

Текущий состав 
 Яани Пеуху (Jaani Peuhu) — вокал, гитара
 Артту Юнтунен (Arttu Juntunen) — клавишные, бэк-вокал
 Матти Тойвонен (Matti Toivonen) — гитара
 Оскари Вильмунен (Oskari Vilmunen) — ударные
 Рику-Ниило Матилла (Riku-Niilo Matilla) — бас-гитара

Бывшие участники 
 Реко Ахо (Reko Aho) — ударные
 Яни Марьониеми (Jani Marjoniemi)— бас-гитара
 Рику Куукка (Riku Kuukka) — гитара
 Ану Тукева (Anu Tukeva) — клавишные, бэк-вокал
 Йессе Вало (Jesse Valo) — бас-гитара

Дискография

Viola loves Iconcrash EP 
«Viola Loves Iconcrash EP» — первый мини-альбом, записанный совместно с группой Viola и выпущенный 2 ноября 2004 года. Был записан на лейблах Futurecords и If Society. На данном EP представлены песни жанра Electronic в Indie-rock и Synth-pop стиле.

Треки 
 «Loveghost» — 3:42 (Музыка и текст — Яани Пеуху)
 «Violentia» — 4:11 (Музыка — Эса Микконен и Рику Карккаайнен, текст — Рику Карккаайнен)
 «Lovelights» — 3:54 (Музыка — Эса Микконен и Рику Карккаайнен, текст — Рику Карккаайнен)
 «Chains Around My Heart» — 3:36 (Музыка и текст — Яани Пеуху)

Nude 
«Nude» — первый полноформатный альбом группы Iconcrash, выпущенный 16 марта 2005 года на лейбле Futurecords. Стиль музыки группы изменился и приобрёл характерное звучание Alternative rock, Industrial и Gothic Rock.

Над альбомом работали:
 Яни Марьйниеми (Jani Marjoniemi)— бас-гитара, бэк-вокал
 Реко Ахо (Reko Aho) — ударные
 Рику Куукка (Riku Kuukka) — гитара, клавишные
 Яани Пеуху — вокал, тексты, гитара, ударные, клавишные, бас-гитара, перкуссия, пианино

Треки 
 «St. Michael» — 1:54
 «Heaven's Map» — 3:53
 «Ocean» — 5:29
 «The Lovers» — 4:08
 «4» — 6:11
 «Swanlike» — 7:38
 «The Knife» — 6:41
 «Chains Around My Heart (Again)» — 5:54
 «Concordia» — 9:22
 «Her Violence» — 4:01

Синглы 
 «The Lovers» (2005)

Enochian Devices 
«Enochian Devices» — второй альбом группы Iconcrash, выпущенный 26 мая 2010 года на лейбле Dynasty Recording, принадлежавшему группу The Rasmus. Альбом записан в жанрах Electronic, pop и rock с присутствием Darkwave звучания.

Треки 
 «Initium» — 1:26
 «Strange, Strange Dark Star» — 3:40
 «Mission» — 5:22
 «Lullaby For Nicole» — 5:22
 «Everlasting» — 3:38
 «Chaos» — 5:31
 «Never Ever» — 3:36
 «Sleeper» — 3:32
 «Eye Of The Storm» — 4:14
 «Fiery Serpents» — 5:31
 «The River» — 4:00
 «Faith» — 6:54

Синглы 
 «Strange, Strange Dark Star» (2009)
 «Everlasting» (2009)
 «Sleeper» (2010)
 «Never Ever» (2010)

Inkeroinen 
«Inkeroinen» — третий альбом группы Iconcrash, выпущенный 14 сентября 2011 года на лейбле Dynasty Recording. Также существует переиздание альбома, которое появилось 29 февраля 2012 года, оно включает в себя песню «We Are The Night», с которой группа выступала на отборочном туре Евровидения.

Треки 
 «Zeros And Ones» — 3:50
 «Dangerous» — 3:16
 «Doomsday Disco» — 3:45
 «Your Empire» —     3:52
 «Love Like Mercury» —     5:01
 «Stockholm» — 3:50
 «Delete» — 3:35
 «The Queen Of Our Hearts» — 4:49
 «Hunters And Lovers» —     3:56
 «Sixty Seconds» —     7:12
 «We Are The Night» (Bonus Track) — 3:00

Синглы 
 «Delete» (2011)
 «Stockholm» (2011)
 «We Are The Night» (2012)

Сборники 
 Kunigunda Lunaria Songs vol.4 (2005) — «The Lovers»
 Asian Billboard Promo Released (2005) — «The Lovers»
 Clive Barker’s The Midnight Meat Train Soundtrack Album (2008) — «Strange, Strange Dark Star» (Justin Lassen Remix)
 Mama Trash Family Artists vol.2: In Trash We Trust (2008) — «Lullaby For Nicole»
 Blackout Soundtrack (2008) — «Faith»
 «Herbert The Misanthropical Fly Remixes» (2011) — «He Who Has A Dream (Iconcrash Remix)»
 «UMK Compilation Released» (2012) — «We Are The Night»

Примечания

Ссылки 
 Iconcrash On MySpace 
 Iconcrash Official Website
 Iconcrash at Facebook 
 Iconcrash at YouTube 
 The Mission — Iconcrash Tour Blog 

Рок-группы Финляндии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году